Sýslumaður steht für:

 Sýslumaður (Färöer), lokaler Polizeichef auf den Färöern
 Sýslumaður, lokaler Polizeichef oder Verwaltungsbeamter in Island, siehe Verwaltungsgliederung Islands

Siehe auch:
 Syssel, Polizeibezirk in Island und auf den Färöern